Талалах-Кюель — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Талалах-Кюель — озеро, в дельте р.Лена, в южной части о.Харданг-Сисе, Республика Саха (Якутия), координаты 72°42’с. ш. 124°50’в. д..
 Талалах-Кюель — озеро,  в правобережье р.Улахан-Юрях, на п-ве Фаддеевский Восточно-Сибирского моря, Республика Саха (Якутия), координаты 75°27’с. ш. 144°33’в. д..

Примечания

См. также 
Талалах-Кёлюе